Авасіма — японський острів у префектурі Ніїґата
 Авасіма — японський острів у префектурі Каґава